The Tip of the Zoidberg () — 23 эпизод 6 сезона мультсериала «Футурама».

Сюжет 
Получив незначительное ранение, Фрай обращается к Зойдбергу. В ходе оказания помощи оказывается изувечен весь экипаж, за исключением Фарнсворта. Команда, возмущенная некомпетентностью врача, требует от Профессора увольнения Зойдберга, однако тот отказывается. Вскоре Фарнсворт вызывает Зойдберга к себе и просит его о смерти, мотивируя это тем, что «время пришло». Зойдберг нехотя соглашается, но при попытке убийства оказывается задержан и изолирован командой. В отчаянии Профессор открывает подчиненным суть соглашения между ним и декаподианцем: во время давней экспедиции на Тритон в 2927 году Фарнсворт заразился смертельной гипермалярией и взял с Зойдберга обещание избавить его от страданий в случае проявления симптомов болезни. Команда обнаруживает, что Зойдберг сбежал, и решает самостоятельно исполнить волю Профессора.

Зойдберг тем временем выясняет истинную причину недомогания Фарнсворта — спасая декаподианца от тритонианского йети, Профессор заразился «йетизмом» и теперь постепенно превращается в животное. С трудом добыв необходимые ингредиенты, Зойдберг возвращается в Planet Express и в последний момент успевает создать лекарство, вернувшее Профессора в нормальное состояние.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала

 Мамочка
 Уолт, Ларри и Игнар
 Скраффи
 Хэтти МакДугал

Интересные факты 
 Первоначальное название эпизода — «Nine-tenths of a Zoidberg is Underwater».
 Чрезмерно переусложнённая машина для эвтаназии напоминает механизмы Руба Голдберга.

Ссылки на культурные явления 
 В ходе развития своей болезни Фрай последовательно принимает облик персонажей различных телешоу и комиксов: Барта Симпсона, Гарфилда, Лягушонка Кермита и смурфа.
 Приветствие Мамочки () повторяет первые слова GLaDOS из игры Portal 2, также оказывается, что её настоящее имя — Кэрол, что является отсылкой к сюжетной линии игры.
 Во время попыток Зойдберга убить профессора играет композиция Mr. Sandman группы «The Chordettes».
 Зойдберг в вязаной шапочке и со снайперской винтовкой — аллюзия на фильм «Леон».
 Прозвище «Доктор Руки-ножницы», данное Зойдбергу, — отсылка к персонажу Тима Бёртона.
 Фраза «Этого не должно было произойти» — отсылка к серии фильмов «Пункт назначения»
 Когда Профессор превращается в йети, Фрай восклицает: «Ну, прямо, вероятный Халк!»

Ссылки на предыдущие эпизоды 
 В эпизоде The Lesser of Two Evils Фрай также принял неодушевленный предмет за инопланетянина.
 Инструмент для извлечения эпифиза использовался Зойдбергом во время осмотра Фрая в эпизоде The Series Has Landed.

Ссылки 
 The Tip of the Zoidberg на Futurama wiki
 

The Tip of the Zoidberg